Чаман () — город в пакистанской провинции Белуджистан, административный центр округа Кила-Абдулла.

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 2211 м над уровнем моря.

Атака на конвой НАТО 
Пакистанские чиновники расследуют причины взрыва на государственной границе с Афганистаном. 8 августа 2009 года произошёл теракт, в результате которого по меньшей мере 16 грузовиков и бензовозов войск НАТО были уничтожены, один человек получил ранения. Сотни грузовиков НАТО встали в пробке на территории Пакистана. Граница была закрыта в течение двух дней из-за конфликта между пакистанскими и афганскими таможенниками.

Город Чаман является одним из двух основных пунктов пересечения границы для поставок оружия, предназначенного для американских и натовских войск в Афганистане.

Демография

Примечания 

Города Белуджистана